

Amérindiens 
 Cultures Plano, cultures préhistoriques

Toponyme 

Plano (Californie), ancien nom de Sanborn (Californie)
Plano (Texas)
Plano (Illinois)
Plano (Indiana)
Plano (Iowa)

Logiciel 
 Plano, outil numérique permettant la gestion de projets et le travail collaboratif, réservé aux agents de l'État.

Voir aussi 
 Roberto Plano (né en 1978), un pianiste italien.
 Planos (1934), œuvre musicale du compositeur mexicain Silvestre Revueltas.